Otar Cziładze – pisarz gruziński, brat Tamaza
 Tamaz Cziladze – pisarz gruziński, brat Otara